__БЕЗКН__

-{Words from the Genius}- је деби албум који је снимио амерички репер -{GZA}-, тада под именом -{Genius}-. Овај албум и Принс Раким-ов -{Ooh, I Love You, Rakeem}- су први соло пројекти чланова Wu-Tang Clan-a. 

Прерађена верзија албума издата је 1994. године. На овој верзији албума песма -{"Come Do Me"}- је била замењена песмом -{"Pass the Bone"}-.

Списак песама

Списак песама са прерађеног албума из 1994. 

Албуми 1991.